«Многоликий» (, , Vishwaroopam) — индийский шпионский боевик, снятый в двух версиях на хинди и тамильском языке и вышедший в прокат 25 января 2013 года. Первый индийский фильм произведённый с использованием новой технологии звука . Режиссёр, продюсер, автор сценария и текстов песен, а также испольнитель главной роли — Камал Хасан. Другие роли исполнили Рахул Бозе, Шекхар Капур и . Сюжет рассказывает о противостоянии индийских спецслужб и боевиков Аль-Каиды.

Выход фильма в штате Тамилнад был задержан на две недели из-за протестов мусульманских общественных организаций. После выхода фильм занял второе место среди тамильских фильмов 2013 года по величине кассовых сборов и получил две Национальных кинопремии. Выход второй части планируется в первой половине 2018 года.

Сюжет 
Фильм начинается с того, как Нирупама рассказывает о своей жизни на приёме у психолога. Она с детства хотела учиться в Америке, и поэтому согласилась на договорной брак с Вишванатхом, который намного старше её. В США она устроилась в Институт молекулярной онкологии, где встретила Дипака и влюбилась в него. Чтобы не чувствовать вины перед мужем, Ниру наняла детектива, чтобы он попробовал найти у того какой-нибудь секрет. Она и не подозревала, что мужу прекрасно известно о её интрижке.

Детектив выясняет, что Вишванатх — мусульманин, но после этого тот уходит от слежки. В поисках объекта детектив попадает в лапы Фарука, работающего на джихадиста Омара. Пытаясь выяснить, что тому известно, он доводит его до смерти и выставляет это как самоубийство. В вещах убитого джихадисты находят блокнот с рабочими заметками, среди которых узнают имя Дипака. Дипак решает, что Ниру специально подослала детектива к Фаруку и приходит к ней, чтобы разобраться. Вдвоём их застаёт Вишванатх, а следом за ним прибывает Фарук со своими людьми. Они связывают супругов вместе с Дипаком и отвозят на заброшенный склад.
Там Фарук убивает больше не нужного им Дипака и собирается избавиться от остальных, но неожиданно Вишванатх расправляется со всеми, кто был на складе.

Во флешбэке выясняется, что у Вишванатха и Омара было общее прошлое. Вишванатха, тогда известного как Визам Ахмад Кашмири, Омар принял в свою группировку в Афганистане в 2002 году. Тот стал тренировать молодых боевиков и сблизился с семьёй Омара. Затем, когда во время визита Усама бен Ладена происходит налёт американских военных сил, Омар начинает подозревать, что в их рядах появился предатель. Его люди находят радиолокатор в вещах одного из гостей и приговаривают того к смерти. Но на самом деле прибор принадлежал Визаму.

В настоящее время супруги возвращаются домой, где к ним присоединяются ученица Вишванатха, его дядя и его друг, которые признаются, что они — не те, за кого себя выдавали. После обработки ран, Визам коротко стрижёт волосы и меняет стиль одежды. В это же время к дому прибывает полиция и ФБР, однако герои уходят от них на машине. Визам рассказывает Ниру, что джихадисты добывали цезий для бомб через её институт, и отправляется туда вместе с ней, чтобы выяснить больше. Но там их арестовывает ФБР. Тем временем Омар активизирует своих людей и готовится взорвать Нью-Йорк.

Визам пытается объяснить правительственным агентам про бомбу, но те думают, что террорист — он сам. Прибывший представитель посольства подтверждает, что он — секретный агент отдела исследований и аналитики Индии. Уже вместе с ним они бросаются на поиски подрывника.

В ролях 

 Камал Хасан — Вишванатх / Визам Ахмед Кашмири
 Рахул Бозе — Омар Куреши
 Шекхар Капур — полковник Джаганатх
  — Нирупама Вишванатх (озвучена )
  — Ашмита Субраманиам
  — Салим, подручный Омар
  — Назар, лидер джихадистов
  — психолог Сара Рамачандран  — Джон Доукинс  — Дипак Чаттерджи Джеймс Бабсон () — Том Блек, агент ФБР Мухтар () — Фарук, подручный Омара Атул Тивари () — детектив Питер Маниваннан Хаят Асиф () — Тофик, полезный человек Сарика Кханна () — Хадиджа, жена Омара Ручир Кханна () — Нассер, сын Омара Бехроз () — Джалал, слуга в доме Омара
 Видьют () — Имтиаз, подчинённый Визама
 Брикита Шелтон () — женщина-следователь ФБР
  — Абу, взорвавший бомбу

Производство 
После выхода Manmadan Ambu (2010) Камал Хасан заявил, что работает над сценарием фильма под названием Thalaivan Irukiran. Съёмки этого крупнобюджетного и мультизвёздного проекта должны были стартовать в марте 2011 года,
но были отложены ради работы с режиссёром , который в тот момент готовился завершить Irandaam Ulagam, чтобы начать снимать Камала в мае 2012.
В марте для фильма было выбрано название Vishwaroopam, также сообщалось, что это будет ремейк американского «Ганнибала», а главную женскую роль сыграет Сонакши Синха.
Однако несмотря на желание Хасана взять на роль именно её, Сонакши отказалась из-за занятости в других проектах.
В июне стало известно, что фильм будет шпионским триллером, наподобие «Миссия невыполнима», снятым параллельно на трех языках, и его отклонила ещё одна актриса — Видья Балан, занятая на съёмках и промоушене фильмов  и .
Другими актрисами, которых прочили на ведущую роль, были Дипика Падуконе, Сонам Капур, , , 
и Анушка Шетти.
Но итоговым выбором стала американская актриса индийского происхождения Пуджа Кумар.
В актёрский ансамбль также вошли болливудский актёр Рахул Бозе, британец индийского происхождения Самрат Чакрабарти и режиссёр Шекхар Капур. Дочь Камала — Акшара Хасан присоединилась к съёмочной группе в качестве ассистента режиссёра.

Саундтрек 
Музыку к фильм планировалось представить публике 7 ноября в день рождения Камала Хасана, однако запуск аудио был отложен из-за .

Критика 

Сангита Деви из The Hindu назвала «Многоликого» — «технически блестящим, амбициозный фильмом, где большинство персонажей не те, кем они кажутся», и «захватывающим шпионским триллером международного стандарта»,
Барадвадж Ранган счёл его слишком простым и не предлагающим ничего нового,
а Судхиш Камат — «наиболее слоистым фильмом года, где с каждым просмотром вы найдете что-то новое».
Радхика Раджамани из  написала о фильме: «визуализированный и выполненный в крупном масштабе, фильм приковывает наше внимание, за исключением нескольких моментов, где его темп спадает и появляются субтитры, когда кто-то говорит по арабски».
Б.В.С. Пракаш из Deccan Chronicle заметил, что «к счастью, эта саспенс-сага не содержит традиционных музыкальных номеров и шаблонных комедийных эпизодов. По сути, тонкий юмор заключается в веселых разговорах между персонажами».
Ануджа Джаиман с сайта «Рейтер» заявила, что фильм «является произведением искусства, которое превосходит Болливудскую халтуру и пытается начать разговор о не столь совершенном мире и большой религиозной пропасти в нём».
Прамод Кумар из Firstpost назвал его «пульсирующим триллером, который не содержит обычных киношных поворотов сюжета, взыскательного сценария или кульминации, но наполнен мощным живым действием, убедительными боевыми эпизодами, подлинной военной аппаратурой, впечатляющим техническим мастерством и собственно звездой экрана в, по крайней мере, трёх различных ипостасях».
Шубра Гупта из The Indian Express описала «Многоликого» как фильм из разряда «посмотреть-закрыть-и-забыть», что никогда не исправит большой бюджет, но который удерживает зрителя на всём протяжении.
Индийский политик Лал Кришна Адвани назвал его в своём блоге одним из лучших фильмов, что он видел за последние годы.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы на тамильском языке
Фильмы на хинди
Фильмы-боевики Индии
Фильмы Индии 2013 года
Фильмы о терроризме
Фильмы о шпионах